— девиз правления (нэнго) японского императора Коноэ, использовавшийся с 1144 по 1145 год .

Продолжительность 
Начало и конец эры:
 23-й день 2-й луны 3-го года Кодзи (по юлианскому календарю — 28 марта 1144); причиной объявления нового девиза правления стало начало нового 60-летнего цикла китайского календаря;
 22-й день 7-й луны 2-го года Тэнъё (по юлианскому календарю — 12 августа 1145).

Происхождение 
Название нэнго было заимствовано из 60-го цзюаня классического древнекитайского сочинения Хоу Ханьшу:「此天之意也、人之慶也、仁之本也、倹之要也、焉有応天養人、為仁為倹、而不降福者乎」.

События 
 1144 год (7-я луна 1-го года Тэнъё) — в небе была замечена комета;
 1145 год (8-я луна 1-го года Тэнъ) — скончалась императрица Тайкэн-мон, мать дайдзё тэнно Сутоку;
 1145 год (1-й год Тэнъё) — император посетил святыни Ивасимидзу и Камо.

Сравнительная таблица 
Ниже представлена таблица соответствия японского традиционного и европейского летосчисления. В скобках к номеру года японской эры указано название соответствующего года из 60-летнего цикла китайской системы гань-чжи. Японские месяцы традиционно названы лунами.

 * звёздочкой отмечены короткие месяцы (луны) продолжительностью 29 дней. Остальные месяцы длятся 30 дней.

Примечания

Литература